

Cinema
Il Gattopardo – film del 1963, tratto dal romanzo omonimo, del regista Luchino Visconti

Letteratura
Il Gattopardo – romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Zoologia
In zoologia il termine gattopardo indica generalmente un animale dalle forme simili al gatto ma di dimensioni molto maggiori.
Gattopardo africano – nome alternativo del servalo
Gattopardo americano – nome alternativo dell'ocelot
Gattopardo – nome raro del ghepardo
Gattopardo – nome comune dello squalo Scyliorhinus stellaris

Altri progetti